Mitch Ganzak (né le  à Redford Township dans le Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Après 3 saisons en NAHL et une saison en USHL, Mitch Ganzak intègre la NCAA avec le club des Redhawks de Miami. Avec cette équipe, il est sacré champion de la division CCHA en 2005-2006. L'année suivante, il est nommé dans la seconde équipe-type de la division CCHA au côté notamment de Tim Kennedy et de Jeff Zatkoff. Il devient professionnel en 2008 en rejoignant l'ECHL et la franchise des Nailers de Wheeling. Dès sa première saison à ce niveau, il est nommé dans l'équipe-type des rookies de l'ECHL. Il dispute un total de 6 matchs en LAH avec 4 franchises différentes. En 2010, il signe un contrat d'une saison avec le club italien de Valpellice en Série A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Spirit de Springfield || NAHL || 52|| 5|| 23|| 28|| 141|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 2002-2003|| Capital Centre Pride || NAHL || 20|| 4|| 12|| 16|| 33|| || || || || 
|-
| Spirit de Springfield||NAHL||23|| 7|| 12|| 19|| 56|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Gamblers de Green Bay || USHL || 60|| 6|| 31|| 37|| 85|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Redhawks de Miami || NCAA || 37|| 1|| 21|| 22|| 54|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Redhawks de Miami || NCAA || 38|| 2|| 29|| 31|| 79|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Redhawks de Miami || NCAA || 36|| 4|| 15|| 19|| 24|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Redhawks de Miami || NCAA || 42|| 2|| 27|| 29|| 46|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Moose du Manitoba || LAH || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 2008-2009|| Admirals de Norfolk || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| River Rats d'Albany || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Nailers de Wheeling||ECHL|| 64|| 7|| 33|| 40|| 68|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| Nailers de Wheeling || ECHL || 78|| 8|| 40|| 48|| 110|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton  || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Valpellice || Serie A || 36|| 1|| 25|| 26|| 78|| 5|| 0|| 3|| 3|| 16
|-
| 2011-2012|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 38|| 2|| 12|| 14|| 44|| 17|| 0|| 13|| 13|| 53
|-
| 2012-2013 || Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 40|| 2|| 24|| 26|| 67|| 6|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2013-2014|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 40|| 5|| 24|| 29|| 92|| 15|| 2|| 7|| 9|| 20
|-
| 2014-2015|| Graz 99ers || EBEL || 54|| 5|| 19|| 24|| 70|| || || || || 
|-
| 2015-2016|| Belfast Giants || EIHL || 51|| 5|| 17|| 22|| 126||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Références 

Naissance en mai 1984
Naissance dans le comté de Wayne (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du HC Valpellice
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur des Belfast Giants
Joueur du Graz 99ers